Aldo D'Alessio (1028-2015) - politico italiano.
 Carlos d'Alessio (1935-1992) - compositore franco-italo-argentino.
 Francesco D'Alessio (1886-1949) - politico italiano.
 Francesco D'Alessop (1922-2016) - politico e avvocato italiano.
 Gigi D'Alessio (1967) - cantautore e attore italiano.
 Maurizio D'Alessio (1670-1725) - scultore e decoratore plastico italiano.
 Nicola D'Alessio Monte (1928-2019) - allenatore di calcio italiano.
 Sara D'Alessio (1982) - allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana, di ruolo centrocampista.
 Simona D'Alessio (1972) - cantante italiana.
 Ugo D'Alessio (1909-1992) - attore italiano.